High Stakes est un film d'Arthur Hoyt sorti en 1918.
 High Stakes est un film de Lowell Sherman sorti en 1931.
 High Stakes est un film de Larry Kent sorti en 1986.
 High Stakes est un film d'Amos Kollek sorti en 1989.
 High Stakes est un film de Donald Wrye sorti en 1997.
 High Stakes est une série britannique diffusée en 2001.